Комитат:

 Комитат — тяжеловооружённый и хорошо обученный солдат позднеримской армии.
 Комитат — историческая административно-территориальная единица Венгерского королевства, существовавшая с X века до 1918 г.